Christina Bjordal – cantante norvegese
 Johan Lædre Bjørdal – calciatore norvegese
 Henrik Bjørdal – calciatore norvegese
 Kristine Bjørdal Leine – calciatrice norvegese